Die 1. Liga 2000/01 war die 67. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 22. Juli 2000 und endete am 13. Juni 2001.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 20. und 26. Juni 2001 statt.

|}

Weblinks 
 Saison 2000/01 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01